Cube (地陰星デュラハンのキューブ, Chiinsei Dyurahan no Kyūbu) est un personnage de fiction de l'univers Saint Seiya. Spectre du Dullahan de l'étoile Terrestre de l'Ombre, Cube apparait à la fois dans le manga "Saint Seiya" durant le "Junikyu-Hen" du chapitre Hadès et dans le manga Saint Seiya: The Lost Canvas.

Chapitre Hadès

Une approche discrète 
Cube est un des 16 Spectres envoyé au Sanctuaire d'Athéna par Rhadamanthe du Wyvern ; il appartient donc au groupe de Spectres de Gigant du Cyclope. Ce Spectre de classe moyenne sera secrètement tué par Saga dans les escaliers séparant les temples du Cancer et du Lion. Le chevalier d'or renégat revêtira alors le Surplis de Cube afin de traverser le Sanctuaire en toute discrétion. C'est Shaka qui mettra un terme à cette imposture en brisant le Surplis de Cube lors de leur affrontement dans le temple de la Vierge.

Note 
 Dans l'animé, c'est le groupe de Seiya qui découvre le corps sans vie de Cube dans les escaliers du Sanctuaire. Dans le Manga, c'est Mu du Bélier qui fait cette macabre découverte.

The Lost Canvas

Le Spectre Assassin 
Cube est, avec le Spectre Wimber de la Chauve-Souris, un des assassins que Pandore envoya au Sanctuaire afin de tuer Tenma de Pégase. Ils réussiront presque leur mission mais seront interrompu par Rasgado, chevalier d'Or du Taureau, au moment où Cube était sur le point de donner le coup de grâce. 

Un combat s'engagea alors contre le Chevalier d'Or. Cube viendra à bout de Rasgado à l'aide de son attaque Death Messenger ; mais celui-ci, avant de mourir, déclenchera sa plus puissante attaque : Titan's Nova, réduisant en poussière le Spectre assassin.

Surplis 
La surplis de Cube représente le Dullahan, esprit portant sa tête au bras et chevauchant un cheval noir.

Technique 
 Death Messenger en français "Emissaire de la mort "
 Blood Spray

Spectres d'Hadès